Frederick Ashton (1866–1941) ausztrál cirkuszigazgató
 Frederick Ashton (1904–1988) brit koreográfus, balett-táncos

hasonló nevűek
 Fred Ashton (1931–2013) amerikai politikus, polgármester